Реньє (Регінар) V (; бл. 995 — 1039) — граф Монса в 1013—1039 роках.

Старший син графа Реньє IV. 1013 року спадкував трон. Готфрід I, герцог Нижньої Лотарингії, спробував захопити графство Ено. На допомогу Реньє V прийшли його стрийко Ламберт I, граф Лувену, Роберт ІІ, граф Намюра. 12 вересня 1015 року у битві при Флорені союзників було переможено Готфрідом I. Імператор Генріх II втрутився у конфлікт, який закінчився за посередництва Герхарда I, єпископа Камбре, в Неймегені весіллям Реньє V з Матильдою Верденською, небогою Готфріда. Як посаг отримав володіння Ендам в Брабанті.

У 1018 році приєднався до війська на чолі із Готфрідом I у військовій кампанії проти Дірка III, графа Голландії, яка закінчилася поразкою біля замку Влардінген, а Реньє V потрапив у полон. Звільнився за значний викуп.

У 1023 році виступив проти черенцечої реформи, розпочатої єпископом Поппо Ставелоським за підтрмики імператора. У 1024 році після смерті тестя Германа, графа Вердена, спадкував Південний Брабант. Невдовзі вступив у союз із Гоцело I, герцогом Лотарингії, проти нового імператора Конрада II, але їх повстання було придушене.

1033 року вступив у збройне протистояння з Балдуїном IV. графом Фландрії, внаслідок чого було сплюндровано Ендам. Помер 1039 року. Графство спадкував син Герман.

Примітки

Джерела 
 Napran, Laura (Translator), Gilbert of Mons, Chronicle of Hainaut, Boydell Press, Suffolk, 2005
 Vanderkindere L. Régnier V // Biographie Nationale (Académie royale de Belgique). — Bruxelles: Établissements Émile Bruylant, 1905. — Vol. 18. — P. 881—883
графи Геннегау
Регінариди